Kilkenny glavno mesto istoimenskega okrožja na Irskem.

Kilkenny pa se imenujejo tudi druga mesta po svetu:

Kilkenny, New Hampshire, ZDA
Kilkenny, Minnesota, ZDA
Kilkenny Township, Minnesota, ZDA
Kilkenny, Južna Avstralija

Ostali pomeni 
Kilkenny (priimek)
Kilkenny (L'Amour) - roman pisatelja Louisa L'Amourja
Kilkenny (pivo) - pivo irske pivovarne Guinness
Kilkenny City A.F.C. - irski nogometni klub